Кошачий глаз:
 Кошачий глаз — кинофильм 1985 года по произведениям Стивена Кинга
 Кошачий глаз — камень
 Кошачий Глаз — туманность NGC 6543.
 Кошачий глаз — разновидность индикаторной лампы.
  — световозвращатель

 Cat's Eye — манга Цукасы Ходзё.